Сергей Белорусец:
 Белорусец, Сергей Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Белорусец, Сергей Маркович (род. 1959) — российский писатель.